Нестерцев — фамилия. Известные носители:

 Нестерцев, Виктор Ефимович (1899—1977) — советский военный лётчик и военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Нестерцев, Михаил Вячеславович (род. 1963) — советский военнослужащий, полковник, участник боевых действий в республике Афганистан.